Вазирвола () или вазири́ () — один из восточных диалектов языка пушту, распространенный в Вазиристане, округе Банну, части округа Танк, а также в приграничных районах провинций Пактия, Пактика и Хост.

Этот диалект схож (практически идентичен) с говорами округов Ургун и Банну, имеет общие черты с диалектом местности Карак. Он родственен дзадранскому и хостскому диалектам.

В фонетике и грамматике этот диалект значительно разнится с литературным пушту, основанным на нормах Пешавара, Кабула и Кандагара. Гласные [a], [ɑ], [u] и [o] литературного пушту произносятся как [ɑ], [o], [i] и [e] соответственно. Ещё одной особенностью вазири является то, что звуки [ʃ] и [ʂ], а также их звонкие варианты [ʒ] и [ʐ] слились в [ɕ] и [ʑ], как в языке ормури. Так как алфавит пушту не имеет символов для их выражения, они пишутся как ش ، ژ и ښ، ږ соответственно.

Имеются также некоторые различия в лексике. Так, литературное هلک [halək] («мальчик») пишется и произносится как وېړکی [weɻkai]. Словами لښکي и لږکي заменяют стандартное لږ [ləʐ] («маленький»). Слово موږ [muʐ]/[mung] («мы») произносится как [miʑ] на вазири.

Диалект вазири не является письменным или стандартным языком, в этой роли используется только литературный пушту. Различные племена — носители вазири используют разное самоназвание своего говора:  называют его вазири или вазирвола, махсуды — масидвола/махсидвола,  — даварвола. Внутри диалекта различия незначительны, например, различные носители по-разному произносят фонемы [t͡s] и [d͡z]: они иногда превращаются в [s] и [z], или даже в [t͡ʃ] и [d͡ʒ] в зависимости от племени и региона.

См. также 
 Ванеци (диалект пушту)

Примечания 

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана